

Toponymie

 Kołaczek est un village de la voïvodie de Mazovie
 Kołaczek est un village de la voïvodie de Poméranie occidentale